Староможа́йское шоссе́ — шоссе в Западном административном округе города Москвы на территории района «Фили-Давыдково», километровый участок прежней трассы Можайского шоссе между Староволынской улицей и Кутузовским проспектом, получивший это название в 1994 году.

Шоссе проходит параллельно Кутузовскому проспекту примерно в 30 м от него. К шоссе не относится ни одного здания. С юга к нему примыкает Давыдковская улица.

История 

Прежняя трасса узкого, однополосного Можайского шоссе была спрямлена при строительстве нынешнего Кутузовского проспекта, однако некоторые участки сохранились для автомобильного движения. В 1994 году участок от Староволынской улицы до Кутузовского проспекта получил название Староможайское шоссе.

Ещё два сохранившихся участка прежнего Можайского шоссе:
 нынешняя Аллея Молодожёнов в Парке Победы
 южный участок Барвихинской улицы и безымянный проезд между Сколковским шоссе и Витебской улицей.

Транспорт

Ближайшая станция метро 
 Славянский бульвар
 Минская

Железнодорожный транспорт 

 Платформа Славянский бульвар
 Платформа Минская

Наземный транспорт 
 По шоссе ходят маршруты автобусов № 58, 103, 107 (только в центр) и 104 с остановкой «Староможайское шоссе».

Примечания

Ссылки 
 

Шоссе Москвы, названные в честь городов